Die A Grupa 1997/98 war die 74. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 2. August 1997 und endete am 10. Mai 1998.

Meister wurde Aufsteiger Litex Lowetsch.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten drei Teams stiegen direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98